

Architettura 
Campanile – struttura architettonica per il sostegno di campane

Gastronomia 
Campanile (dolce) un dolce pasquale tipico della Corsica

Persone 
Achille Campanile – giornalista e autore teatrale italiano
Alceste Campanile – esponente di Lotta Continua ucciso da neofascisti 
Diego Campanile – custode di Terra Santa
Iacopo Campanile (detto Capanio) – poeta italiano del XVI secolo
Nicola Campanile – carabiniere, MOVC 
Pasquale Festa Campanile – sceneggiatore, regista e scrittore italiano

Zoologia 
Campanile – genere di lumache marine